Farce, een (lachwekkende) schijnvertoning.
 Farce, een synoniem voor klucht of kluchtspel.
 Farce of the Penguins, een Amerikaanse filmkomedie uit 2006.
 Farce Majeure, een satirisch televisieprogramma van de NCRV uit de jaren 1960, 1970 en 1980.
 Farce van Ávila, een staatsgreep in het koninkrijk Castilië die plaatsvond op 5 juni 1465.
 Farce (voedsel), vulsel voor gerechten.